Гурарий — еврейская фамилия.
 Гурарий, Анна Семёновна (род. 1972) — пианистка.
 Гурарий, Самарий Михайлович (1916—1998) — советский фотограф, заслуженный работник культуры РСФСР.

См. также 
 
 Гурари, Фабиан Григорьевич